Сезон 2013/14 на Купата на краля (познат още като Копа дел Рей, ) е 110-о издание на турнира. Победителят ще се класира за груповата фаза на турнира на УЕФА, Лига Европа за сезон 2014/15. Атлетико Мадрид е действащият шампион от миналия сезон.

Първи кръг 
 Жребият беше теглен на 20 август 2013 г., а мачовете се играха на 4 септември 2013 г.

Втори кръг 
 Жребият беше теглен на 20 август 2013 г., а мачовете се играха на 10 и 11 септември 2013 г.

Трети кръг 
 Жребият беше теглен на 13 септември 2013 г., а мачовете се играха на 16 и 17 октомври 2013 г.

1/16 финал 
 Жребият беше теглен на 8 ноември 2013 година. В този кръг се включват всички отбори от Ла Лига от сезон 2013/14 като първите мачове се играха на 6, 7 и 8 декември, а реваншите на 17, 18 и 19 декември 2013 г.

1/8 финал 
 Първите мачове се играха на 7, 8 и 9 януари 2014 г., а реваншите на 14, 15 и 16 януари 2014.

Четвъртфинал 
 Първите мачовете се играха на 21, 22 и 23 януари, а реваншите на 28, 29 и 30 януари 2014 година.

Първи срещи

Втори срещи

Полуфинал 
 Първите мачове се играха на 5 февруари, а реваншите на 11 и 12 февруари 2014 г.

Първи срещи

Втори срещи

Финал 
 Финалният мач се проведе на 16 април 2014 година.

Схема 
 Описаният резултат е общият от двата изиграни мача между отборите.

Голмайстори

Външни препратки 
 Официален сайт

Бележки 
1Расинг Сантандер бойкотира мача реванш, заради неизплатени заплати и срещата е прекъсната още в първата минута.

Източници 

Турнири по футбол в Испания
Сезон 2013/14 във футбола
Футбол в Испания по сезон